Gra wstępna – zachowanie seksualne.
 Gra wstępna – film z 1999 roku
 Gra wstępna – program Polsatu